Lindkogel heißen folgende geographische Objekte:

 Lindkogel (Ybbstaler Alpen), ein 1173 m hoher Berg östlich von Mariazell, Steiermark

Siehe auch:
 Badener Lindkogel, ein 582 m hoher Berg im südöstlichen Wienerwald, Niederösterreich
 Hoher Lindkogel, ein 834 m hoher Berg im südöstlichen Wienerwald, Niederösterreich
 Sooßer Lindkogel, ein 713 m hoher Berg im südöstlichen Wienerwald, Niederösterreich